Campeonato Estadual do Rio de Janeiro Feminino de Basquete de 2007 contou com a participação das seguintes equipes:Botafogo, Fluminense, Mangueira e Liga Teresopolitana.

Foi vencido pela Liga Teresopolitana, que derrotou o Fluminense na final por 94	x 83.

2007
Basquetebol de 2007 no Brasil